För skogen i Berlin, se Grunewald. För stadsdelen med samma namn, se Grunewald (stadsdel).
Grünewald kan avse:

Grünewaldvillan – en villa i Saltsjöbaden i Nacka kommun
Grünewaldsalen – en konsertsal i Stockholms konserthus

Geografi 
 Grünewald, Oberspreewald-Lausitz – en ort och kommun i Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Tyskland
 Grünewald – det historiska tyskspråkiga namnet för en polsk ort i Pommern, se Mieszałki
 Grünewald (Halver) – en plats i staden Halvers kommun i Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
 Grünewald (Lüdenscheid) – en stadsdel i staden Lüdenscheid i Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Personer 
Grünewald är ett tyskt efternamn som den 31 december 2014 bars av 61 bersoner bosatta i Sverige. 
Följande personer med namnet omtalas i egna artiklar i svenskskpråkiga Wikipedia:

 AnnBritt Grünewald (född 1941), svensk fängelsechef och debattör
 Isaac Grünewald (1889–1946), svensk konstnär
 Iván Grünewald (1911–1996), svensk konstnär
 Matthias Grünewald (född mellan 1475 och 1480, död 1528), tysk konstnär
 Maud Comstedt-Grünewald (1920–1984), svensk konstnär
 Märta Grundell-Grünewald (1908–1946), svensk konstnär
 Sigrid Hjertén-Grünewald (1885–1948), svensk konstnär

Se även 
Grunewald – en skog i Berlin.
Grunewald (stadsdel) – en stadsdel i stadsdelsområdet Charlottenburg-Wilmersdorf i Berlin.

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Svenska efternamn